Шаов:
 Шаов, Ахъед Титуевич (1932—1997) — передовик советского сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда (1981).
 Шаов, Тимур Султанович (род. 1964) — российский поэт, сатирик, автор и исполнитель песен.